Thorndale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Thorndale (Pennsylvania)
 Thorndale (Texas)

in Kanada:
 Thorndale (Ontario)

in Südafrika:
 Thorndale (Gauteng)